Албанский футбольный кубок проводится с 1939 года. Через год розыгрыш кубка был приостановлен из-за войны. Возобновился с 1948 года в качестве республиканского кубка. Сегодня этот турнир является вторым по значимости после чемпионата. В розыгрыше принимают участие 64 команды. Наибольшее число титулов у столичных клубов «Тирана» и «Партизани» — 15.

Финалы

Результаты по клубам

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Албании по футболу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1939 года